Zocher is de naam van drie generaties (tuin)architecten, zie Zocher (familie)
Johan David Zocher Sr. (1763–1817), Nederlands architect en tuinarchitect
Jan David Zocher jr. (1791–1870), Nederlands architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect
Karel George Zocher (1796–1863)
Louis Paul Zocher (1820–1915), Nederlands (tuin)architect

Zie ook 
Beurs van Zocher (Amsterdam), 1841–1903, naar een ontwerp van Jan David Zocher (jr.)
Zocherpark (Utrecht), naar een ontwerp van Jan David Zocher (jr.)